József Takács peut désigner :
 József Takács, un footballeur hongrois ;
 József Takács, un espérantiste hongrois.